6W steht für:
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus dem Senegal, siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 Saratov Airlines, eine russische Fluggesellschaft